261 км, 261-й киломе́тр — топоним в пост-СССР. 

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

261 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 862659
 261 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Волгоградская область). Код 615049
 261 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Саратовская область). Код 606638
 261 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 813718

261 км — пассажирская платформа, Узбекская железная дорога. Код 743816

261 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 453919
 261 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Одесская железная дорога (Кировоградская область). Код 411615